Odenbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gemeinde:
 Odenbach, Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Schallodenbach, Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Odenbach (Brettach), rechter Zufluss der Brettach vor der Vordermühle, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Odenbach (Buchholzbach), linker Oberlauf des Buchholzbachs zwischen Ellesheimer und Buchholzbacher Mühle, Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen (zum Armuthsbach)
 Odenbach (Glan), rechter Zufluss des Glans bei Odenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Odenbach (Lampertsbach), linker Oberlauf des Lampertsbach (Ahr) bis Alendorf, Gemeinde Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Odenbach (Rur), rechter Zufluss der Rur in Blens, Stadt Heimbach, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen 
 Odenbach (Schauerbach), rechter Zufluss des Schauerbachs vor der Weihermühle, Ortsgemeinde Herschberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Bauten:
 Burg Odenbach, Ruine einer Wasserburg in Odenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Synagoge Odenbach, historische Landsynagoge in Odenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

Odenbach ist ein Familienname:
 Friedrich Odenbach (* 1945), deutscher Politiker (SPD)
 Marcel Odenbach (* 1953), deutscher Videokünstler
 Paul Erwin Odenbach (1924–2007), deutscher Psychiater und ärztlicher Standespolitiker

Siehe auch:
 Hodenbach
 Ödenbach
 Oderbach